André Rousseau peut désigner :
 André Rousseau, pilote automobile français, dont la carrière en sport automobile s'étale entre 1926 et 1933. 
 André Rousseau (1911-2002), industriel et homme politique canadien.
 André Rousseau (1925-2018), journaliste et auteur français de roman policier.
 André Rousseau (né en 1937), linguiste français.

Voir aussi 
 André Rousseaux (1896-1973), critique littéraire, rédacteur au Figaro littéraire.